Кубок Норвегії з футболу 2002 — 97-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул втретє здобула Волеренга.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 червня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 червня 2002

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|7 серпня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 серпня 2002

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 серпня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 серпня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 вересня 2002

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 вересня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на rsssf 

2002
Норвегія
2002 у Норвегії